New Providence – wyspa w archipelagu Bahamów (ang. Bahamas).
 New Providence (dystrykt) – dystrykt Bahamów

New Providence to miejscowości w USA:
 New Providence – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 New Providence – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 New Providence – miasto w stanie Pensylwania